

Зіріклинська сільська рада — сільське поселення, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Зіріклинська сільська рада — сільське поселення, Шаранський район, Башкортостан